L'Enfant des neiges – film del 1951 diretto da Albert Guyot
L'Enfant des neiges – film del 1995 diretto da Nicolas Vanier